Captiva Island, eiland in Lee County, Florida
Captiva (Florida), plaats op het eiland Captiva
Chevrolet Captiva, automodel